La stagione 1996 della Formula Nippon fu disputata su 10 gare. Vi presero parte 15 differenti team, 28 differenti piloti, 3 differenti telaisti e 3 differenti motoristi.

Fu la prima stagione con questa nuova denominazione, sostituendo quella che fino all'anno precedente era la Formula 3000 giapponese.

Al termine della serie di competizioni il titolo venne aggiudicato al pilota tedesco Ralf Schumacher alla guida di una monoposto dotata di telaio Reynard e motorizzazione Mugen-Honda.

La pre-stagione

Calendario 

Tutte le corse sono disputate in Giappone.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti 

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Risultati completi 

R=ritirato NC=non classificato NS=non parte NQ=non qualificato

Collegamenti esterni

 01
Nippon